Macrothele gigas est une espèce d'araignées mygalomorphes de la famille des Macrothelidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique de l'archipel Nansei au Japon. Elle se rencontre dans les îles Yaeyama.

Description 

Macrothele gigas mesure de 16 à .

Publication originale 
 Shimojana & Haupt, 1998 : « Taxonomy and natural history of the funnel-web spider genus Macrothele (Araneae: Hexathelidae: Macrothelinae) in the Ryukyu Islands (Japan) and Taiwan. » Species Diversity, , ,  (texte intégral).

Liens externes

Notes et références 

Macrothelidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique de l'archipel Nansei